Die Fußball-Oberliga Nord 1980/81 war die siebente Spielzeit der vom Norddeutschen Fußball-Verband durchgeführten drittklassigen Oberliga Nord.

Meister wurde der FC St. Pauli mit zwei Punkten Vorsprung auf die Amateure von Werder Bremen. Da die 2. Bundesliga zur Saison 1981/82 von einer zweigleisigen in eine eingleisige Liga umgewandelt wurde gab es keinen Aufsteiger. Demnach nahm der Meister lediglich an der Amateurmeisterschafts-Endrunde teil, in der die Mannschaft im Finale den Amateuren des 1. FC Köln unterlagen.

Nachdem die Zweitligisten 1. SC Göttingen 05, Holstein Kiel, OSV Hannover und VfB Oldenburg die Qualifikation zur eingleisigen 2. Bundesliga verpassten, mussten neben der SpVgg Preußen Hameln und HSV Barmbek-Uhlenhorst auch der Vorjahresaufsteiger Hummelsbütteler SV, der Bremer SV, Itzehoer SV sowie Eintracht Nordhorn in die jeweiligen untergeordneten Verbandsligen absteigen. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison der SV Lurup und der TSV Havelse in die Oberliga Nord auf.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Oberliga Nord-Meister

Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord

Gruppe A

Gruppe B

Literatur 

1980
Fußballsaison 1980/81